2RM peut faire référence à :
 deux-roues motorisé ;
 une version de la Ford Sierra.